

Persone
 Fulvio Vernizzi – direttore d'orchestra italiano
 Giorgio Vernizzi – ex calciatore italiano
 Laura Vernizzi – ex ginnasta italiana
 Luca Vernizzi – artista e pittore italiano
 Ottavio Vernizzi – compositore e organista italiano
 Renato Vernizzi – pittore italiano
 Rino Vernizzi – fagottista contemporaneo italiano
 Mauro Vernizzi -